Coupigny ist Name zweier Orte in Frankreich:

 Coupigny im Département Calvados gehört heute zu Landelles-et-Coupigny
 Coupigny im Département Seine-Maritime gehört heute zu  Illois